Nykiel ist der Name

 eines Dorfes in Polen in der Wojewodschaft Großpolen, Gemeinde Wierzbinek

Nykiel ist der Familienname folgender Personen:

 Krzysztof Józef Nykiel (* 1965), polnischer Priester
 Magdalena Nykiel (* 1983), polnische Biathletin
 Michel Nykiel (1958–2014), polnischer Fußballspieler
 Mirosława Nykiel (* 1953), polnische Politikerin
 Włodzimierz Nykiel (* 1951), polnischer Rechtswissenschaftler und Rektor der Universität Łódź